Эдуард Яковлевич Меснер (1860 - ?) — русский архитектор конца XIX — начала XX веков, работал в Одессе.

Биография 
С 1892 года служил помощником инженера при Одесской городской управе, с 1899 года исполнял обязанности архитектора женского благотворительного общества. Много строил по частным заказам. Постройки ранее 1880 и позже 1913 в Одессе не известны.

Состоял членом Одесского отделения Российского технического общества.

Принимал активное участие в работе II съезда российских архитекторов в 1895 году.

Жил в Одессе на Княжеской улице, 8

Работал преимущественно в стилевых формах необарокко и неоренессанса, также употреблял композиционные приемы и декоративные элементы неороманского, неорусского стиля и модерна.

Одесский инженер Карл Яковлевич Меснер — младший брат Э. Я. Меснера (р.1862)
Сын — деятель Белого движения полковник Евгений Эдуардович Месснер (1891—1974)

Известные постройки 

«Масонский дом» — здание Одесского отделения Русского технического общества (1887 г., ул. Княжеская, 1, при участии инженера П. С. Чеховича, ныне утрачен).

Дом Либмана (1887—1888)

Общеобразовательная школа № 107 (здание было построено в 1912—1913 годах в стиле северо-немецкой архитектуры. Контроль за строительством осуществлял известный одесский архитектор Христиан Скведер).

Собственный дом (1913?)

Литература

Примечания

Ссылки 
Володимир Тимофiєнко Зодчі України кінця XVIII — початку XX століть. Біографічний довідник
Архитекторы Одессы